Tân An (doorverwijspagina)
Tân Ân (doorverwijspagina)